Число «три» (三) в китайской культуре символизирует триаду, множественность.

В общественных отношениях

 Означает триаду «государь — отец — учитель».
 Означает три формы женского подчинения (:zh:三從): дома - отцу, на выданье - мужу, после смерти мужа - сыну.

В философии
 Означает триаду «небо — земля — человек» (т.н. сань цай :zh:三才).
 Соответствует стихии Дерево: 五行: 一曰水, 二曰火, 三曰木, 四曰金, 五曰土 Пять стихий: первая называется вода, вторая — огонь, третья — дерево, четвёртая — металл, пятая — земля. (Хун фань)

В музыке
 Означает третью ступень гаммы

В именах и фамилиях
 Ли Саньцай 李三才 – правитель династии Мин
 Чжан Саньфэн 张三丰 – даос, по легенде создатель тайцзицюаня.

В пословицах, поговорках, чэнъюях

 三纸无驴  на трех листах [купчей на осла] - ни слова о самом осле (образно, о пустом бездарном сочинении)
 三豕涉河 три свиньи переправились через Хуанхэ (об описке, ошибочном написании, по притче об искажении фразы 己亥涉河 в предложении 晉師伐秦, 己亥涉河 Войско царства Цзинь пошло войной на царство Цинь и в 36-й день цикла переправилось через Хуанхэ)
 三上 три лучших места (для обдумывания сочинения: верхом на лошади, на подушке в постели, в отхожем месте)
 三思而行 sān sī ér xíng: подумай как следует ("трижды обдумай, затем действуй", сродни русск. "семь раз отмерь")

3 (число)
Культура Китая
Китайская нумерология